Айгенман:

 Айгенман, Карл (1863—1927) — немецко-американский ихтиолог.
 Айгенман, Кристоф (род. 1979) — швейцарский лыжник, участник трёх Олимпийских игр.